Il doppio del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Olena Tatarkova che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Tetjana Perebyjnis 6-3, 6-1

Teste di serie

 Petra Mandula /  Olena Tatarkova (campionesse)
 Kristie Boogert /  Magüi Serna (primo turno)

 Caroline Dhenin /  Alexandra Fusai (semifinali)
 Conchita Martínez /  Tetjana Perebyjnis (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Tippmix Budapest Grand Prix 2003